Большая Латвийская Энциклопедия () — универсальное энциклопедическое издание на латышском языке.

Издательство Zvaigzne ABC выпустит в свет Большую Латвийскую Энциклопедию — 400-страничное издание, над созданием которого трудится 55 авторов.

История

См. также  
Латвийская советская энциклопедия
Латвийская энциклопедия

Примечания

Ссылки  
http://www.gramata21.lv/novosti/6168.html
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latvijskaya-enciklopediya-budet-dorogoj.d?id=1084556

Универсальные энциклопедии
Энциклопедии на латышском языке